GNF 1 (1989/1990) był 34. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna FAR Rabat. Nowym mistrzem Maroka został zespół Wydad Casablanca.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Wyniki 
        WYC IRT KAW OLK RCA RES FAR KAC DIF UNS OLC HAS MAG FUS WYF BSL
  WYC	    2-0	1-1 1-1 2-1 4-1 1-0 2-2 2-0 5-1 1-1 0-1 2-0 4-0 1-0 5-0
  IRT	0-0	2-0 2-1 3-1 1-2 1-0 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 3-0 1-0 4-0 1-0
  KAW	2-1 2-0	    1-1 1-2 2-1 0-0 0-0 4-0 3-0 1-0 1-0 3-1 0-0 0-1 0-0
  OLK	1-1 2-1 1-0     2-2 1-0 1-0 0-0 4-0 2-2 3-3 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0
  RCA	1-0 0-0 3-0 3-2     1-0 1-2 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 0-1 1-1 0-0 2-0
  RES	1-1 1-0 0-0 0-0 2-2	1-0 0-0 0-0 2-0 1-0 2-0 3-0 1-0 1-0 1-0
  FAR	3-0 1-1 0-0 2-0 2-0 1-1     0-2 3-2 3-2 0-0 3-0 1-0 1-1 2-0 1-1
  KAC	0-0 2-2 2-2 1-0 0-1 1-0 0-0     0-0 1-1 1-0 2-2 0-1 1-0 2-0 3-0
  DIF	1-1 2-2 2-1 2-0 1-2 1-1 0-0 1-0     3-0 0-0 0-0 2-0 2-3 1-0 1-0
  UNS	0-3 3-3 0-0 1-0 2-3 2-1 0-0 1-1 2-1	1-0 2-0 1-0 1-0 0-0 1-0
  OLC	0-1 0-0 0-1 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 4-0 1-1     2-1 1-0 0-0 0-0 3-2
  HAS	1-1 1-0 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 1-0 0-0 2-2 0-0	2-0 2-0 0-1 2-0
  MAG	1-1 0-0 0-0 1-1 3-1 1-0 2-1 3-0 0-2 1-1 1-0 1-0     0-0 0-0 1-0
  FUS	0-0 1-1 0-1 3-2 1-0 0-0 0-0 1-1 0-0 2-2 0-0 0-0 1-0	1-0 0-0
  WYF	0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2 1-1 1-1     2-0
  BSL	0-1 0-0 1-2 1-1 0-0 1-2 0-1 0-0 0-0 2-2 2-1 2-0 1-1 1-0 1-1

Zobacz też 
 GNF 1

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1989 w Afryce
1990 w Afryce